Weissella é um gênero de bactérias gram-positivas da família Lactobacillaceae, anteriormente consideradas espécies do grupo Leuconostoc paramesenteroides. A morfologia das espécies de Weissella varia de células esféricas ou lenticulares a bastonetes irregulares.  Várias cepas de Weissella cibaria e Weissella confusa mostraram potencial probiótico. Em particular, o sobrenadante de cultura livre de células de Weissella confusa apresenta uma série de características benéficas, como potencial antibacteriano e eficiência anti-inflamatória. No entanto, várias cepas de W. confusa são bactérias oportunistas. Vários estudos foram feitos sobre a segurança das espécies bacterianas, indicando seu potencial probiótico. A Comissão de Segurança Alimentar do Senado validou o uso de W. confusa em alimentos.

Espécies 
O gênero Weissella compreende as seguintes espécies:

 Weissella beninensis Padonou et ai . 2010
 Weissella bombi Praet et ai . 2015
 Weissella ceti Vela et ai . 2011
 Weissella cibaria Björkroth et ai . 2002
 Weissella coleopterorum Hyun et ai . 2021
 Weissella confusa . (Holzapfel e Kandler 1969) Collins et ai . 1994
 Weissella cryptocerci Heo et al . 2019
 Weissella diestrammenae Oh et al . 2013
 Weissella fabalis Snauwaert et ai . 2013
 Weissella fabaria De Bruyne et ai . 2010
 Weissella ghanensis De Bruyne et ai . 2008
 Weissella halotolerans (Kandler et ai . 1983) Collins et ai . 1994
 Weissella hellenica Collins et ai . 1994
 Weissella kandleri (Holzapfel e van Wyk 1983) Collins et ai . 1994
 Weissella koreensis Lee et ai . 2002
 Weissella minor (Kandler et ai . 1983) Collins et ai . 1994
 Weissella muntiaci Lin et ai . 2020
 Weissella oryzae Tohno et ai . 2013
 Weissella paramesenteroides (Garvie 1967) Collins et ai . 1994
 Weissella sagaensis Li et ai . 2020
 Weissella soli Magnusson et ai . 2002
 Weissella thailandensis Tanasupawat et ai . 2000
 Weissella uvarum Nisiotou et ai . 2014
 Weissella viridescens (Niven e Evans 1957) Collins et ai . 1994

Filogenia 
A taxonomia atualmente aceita é baseada na Lista de nomes de procariontes com Standing in Nomenclature e a filogenia é baseada em sequências de genoma completo.

Referências

Ligações externas 
 Infecção Weissella confusa em primatas ( Cercopithecus mona )
   
 
 

Gêneros de bactérias